Зинаида Ивано́ва:
 Иванова, Зинаида Григорьевна (1897—1979) — советский скульптор.
 Иванова, Зинаида Ивановна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.
 Иванова, Зинаида Ивановна (род. 1932) — музыкальный работник, художественный руководитель Октябрьского районного Дома культуры (Чувашия), Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Иванова, Зинаида Николаевна (известна как: Зорич; 1892—1971) — русская советская актриса, Народная артистка РСФСР.
 Иванова, Зинаида Сергеевна (псевдоним Н. Мирович; 1865—1913) — русская писательница, историк, педагог.